Бары́шников — русская фамилия (женская форма — ) и топоним:

Фамилия 
 
 Барышников, Алексей Георгиевич (1913—1975) — советский волейболист и тренер.
 Барышников, Анатолий Юрьевич (1944—2015) — советский и российский учёный-онколог, лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники (2004).
 Барышников, Антон Ералыевич (род. 1985) — российский историк, прозаик, драматург.
 Барышников, Василий Петрович (1799—1851) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 Барышников, Виталий Леонидович (род. 1957) — советский и российский архитектор, живописец и график, педагог, профессор Московского архитектурного института.
 
 Барышников, Дмитрий Фёдорович (1918—2013) — полный кавалер ордена Славы.
 Барышников, Евгений Витальевич (род. 1988) — украинский футболист.
 
 
 
 Барышников, Павел Петрович (? — ?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Барышников, Револьд Владимирович (1924, Харьков) — советский живописец и график.
 Барышников, Семён Нилович (ум. 1933) — русский военачальник, генерал-майор. Участник Белого движения на Востоке России.
 Барышников, Степан Павлович (1893—1943) — советский государственный и партийный деятель, председатель ЦИК Удмуртской АССР.



Топоним 
 Барышников — хутор в Новосергиевском районе Оренбургской области, Россия.

См. также 
 Барышник, Владислав
 
 
 
 «Мой папа Барышников»